Nova Athos (abcaz: Афон Ҿыц, Afon Tshyts, geórgio: ახალი ათონი, Akhali Atoni, russo: Новый Афон, Novyy Afon) é uma cidade na Abecásia, a cerca de 22 km de Sucumi, pelas costas do Mar Negro. A cidade foi anteriormente conhecida pelos nomes: Nikopol, Acheisos, Anakopia, Nikopia, Nikofia, Nikopsis, Absara e Psyrtskha.

História 

Uma grande e antiga cidade portuária de nome Anacopia foi registada aqui no século III. As suas ruínas são aínda visiveis. No século V, os geórgios construiram uma fortaleza no topo do Monte Iverian. Anacopia foi a capital do principiado da Abecásia na órbita do Império Bizantino e depois do Reino Abzaque, depois do arconte abzaque Leão II se declarar rei em fins do século XVIII. Mais tarde, a capital foi movida para Kutaisi.

Anacopia foi cedida ao Império Bizantino por Demetre em 1033 mas foi reconquistada pelos geórgios em 1072 entre os outros territórios que a Geórgia ganhou como resultado da Batalha de Manziquerta.

Mosteiro 
Em 1874 monges russos vindos do Mosteiro de Rossikon no Monte Athos chegaram ao Cáucaso com o objectivo de encontrar um lugar para um restabelecimento. Eles temiam que o Império Otomano expulssasem os russos de Athos depois do fim da Guerra Russo-Turca. Eles escolheram Psyrtskha e o neo-bizantino Mosteiro Novo de Athos, dedicado a Simão, o Zelote, foi construído por volta de 1880 com os fundos providenciados por Alexandre III da Rússia. Eventualmente aos monges russos foi-lhes permitido ficar na "velha" Athos e o Mosteiro Novo de Athos ficou com muito menos ocupação da que se antecipou.

A Paisagem Cénica do Mosteiro de Nova Athos, à beira-mar, fê-lo um destino turistico popular, com turistas russos a visitar a Abecásia.

Transporte 
No transporte a cidade é servida pelo Metropolitano de Nova Athos, que está localizado na Caverna de Nova Athos, ele funciona de Maio a Novembro, época de turismo na cidade com aproximadamente 2 000 passageiros ao dia.

Galeria

Ver também 
 Monte Iverian
 Caverna de Nova Athos

Cidades da Abecásia